Калеты () — узловая железнодорожная станция в городе Калеты, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 3 пути.

Станция построена в 1884 году, когда город Калеты (, Калет) был в составе Германской империи.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl
 Информации в базе bazakolejowa.pl

Железнодорожные станции, открытые в 1884 году
Железнодорожные станции в Силезском воеводстве